Transitions третім EP канадської пост-хардкор-групи Silverstein. Альбом був випущений 7 грудня 2010.

Треклист 
 Sacrifice – 2:35
 Darling Harbour – 2:52
 Dancing on My Grave – 3:16
 Replace You – 3:42
 Wish (cover Nine Inch Nails) – 3:31

Джерела 
Transitions 

Альбоми Silverstein
Альбоми канадських виконавців
Англомовні музичні альбоми